Кабестан — вертикальний коловорот на судні
 Кабестан — історичний тип річкового пароплава, що діяв за принципом коноводного судна

Див. також 
 Гійом де Кабестань — провансальський трубадур XII століття